Summer Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Summer Hill (Illinois)
 Summer Hill (New York)
 Summer Hill (Pennsylvania)
 Summer Hill (South Carolina)

in Australien:
 Summer Hill (New South Wales)
 Summer Hill (Tasmanien)

im Vereinigten Königreich:
 Summer Hill (East Sussex)
 Summer Hill (Sandwell)

Siehe auch:
 Summerhill (Begriffsklärung)